Stora Uttersjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Uttersjö (Sjötofta socken, Västergötland), sjö i Tranemo kommun,  (1,8 ha)
Stora Uttersjö (Surteby-Kattunga socken, Västergötland), sjö i Marks kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn